B 230 bezeichnet:
 die Bundesstraße 230 in Deutschland
 die Laxenburger Straße in Österreich

Abkürzung